Парнэяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Парнэяха (приток Етыпура)
Парнэяха (приток Харампура)
Парнэяха (приток Чучуяхи)
Парнэяха (приток Ямбхадытаяхи)